Poitou bezeichnet folgende Begriffe:

 eine historische Provinz in Frankreich, siehe Poitou
 einen Namensteil einer Region in Frankreich, siehe Poitou-Charentes
 einen Namensteil einer Gemeinde in Frankreich, siehe Asnières-en-Poitou
 einen Namensteil einer Gemeinde in Frankreich, siehe Chasseneuil-du-Poitou 
 eine Esel-Rasse, siehe Poitou-Esel
 einen französischen Weichkäse, siehe Chabichou du Poitou

Poitou ist der Familienname von:

 Georges Poitou (1926–1989), französischer Mathematiker